

Associazioni
 Brookings Institution, associazione no-profit con sede a Washington DC.

Geografia
Stati Uniti d'America
 Brookings, città della contea di Curry, Oregon.
 Brookings, capoluogo della contea omonima, Dakota del Sud.
 Contea di Brookings, contea del Dakota del Sud

Persone
 Robert Brookings (1850-1932), imprenditore e filantropo statunitense, fondatore della Brookings Institution.
 Wilmot Brookings (1830-1905), pioniere, giudice e politico statunitense.

Altri usi
 Brookings Airport, aeroporto della città di Brookings (Oregon).
 Brookings Regional Airport, aeroporto di Brookings (Dakota del Sud).